Mallatsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mallatsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Mallatsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar